Антье Гляйхфельд (; ), в девичестве Браш () — западногерманская легкоатлетка, специалистка по бегу на короткие и средние дистанции. Выступала за сборную Германии по лёгкой атлетике на всём протяжении 1960-х годов, обладательница двух бронзовых медалей чемпионатов Европы, чемпионка Универсиады, многократная чемпионка немецкого национального первенства, рекордсменка мира, участница двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Антье Браш родилась 31 марта 1938 года в Гамбурге, Германская империя.

Её отец погиб в боях Второй мировой войны, и уже с шести лет ей приходилось работать разносчицей газет, чтобы помочь испытывающей финансовые трудности семье.

Будучи подростком, играла в гандбол, но затем перешла в лёгкую атлетику. Проходила подготовку в гамбургском легкоатлетическом клубе «Альштерталь». Впоследствии вышла замуж за бегуна на средние дистанции Детлефа Гляйхфельда и на дальнейших соревнованиях выступала под фамилией мужа.

Впервые заявила о себе в лёгкой атлетике на взрослом международном уровне в сезоне 1960 года, когда вошла в состав Объединённой германской команды и удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Риме. В программе женского бега на 800 метров благополучно вышла в финал и финишировала в решающем забеге пятой.

В 1961 году впервые стала чемпионкой Германии, в беге на 800 метров одержала победу на летней Универсиаде в Софии.

На Универсиаде 1963 года в Порту-Алегри выиграла серебряную медаль в той же дисциплине, уступив только венгерке Ольге Кази.

Находясь в числе лидеров легкоатлетической команды Германии, прошла отбор на Олимпийские игры 1964 года в Токио — здесь в беге на 800 метров вновь заняла пятое место. Также в этом сезоне она стала первой немецкой бегуньей, сумевшей выбежать из 2:05 — по итогам сезона была награждена Серебряным лавровым листом, высшей спортивной наградой Германии.

После токийской Олимпиады Гляйхфельд осталась в составе немецкой национальной сборной и продолжила принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 1965 году в беге на 800 метров стала серебряной призёркой на Универсиаде в Будапеште, заняла третье место на Кубке Европы в Касселе.

В 1966 году побывала на чемпионате Европы в Будапеште, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную на дистанции 800 метров.

На европейском первенстве 1969 года в Афинах вместе с Кристой Чекай, Инге Экхофф и Кристель Фрезе взяла бронзу в эстафете 4 × 400 метров, уступив в финале командам из Великобритании и Франции.

В течение своей спортивной карьеры Гляйхфельд в общей сложности 15 раз выигрывала немецкое национальное первенство в различных беговых дисциплинах. Среди наиболее значимых её достижений три мировых рекорда (800 метров в помещении в 1965 году (2:07,1), эстафета 4 × 400 метров в 1969 году (3:33,9), эстафета 3 × 800 метров в 1967 году (6:21,0)), один рекорд Европы, восемь национальных рекордов.

Завершив спортивную карьеру, работала школьным спортивным учителем.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Германии
Бегуны на средние дистанции Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы Германии по лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Кавалеры Серебряного лаврового листа